Сухой Хутор — название населённых пунктов:

Россия 
 Сухой Хутор — деревня в Черемисиновском районе Курской области.

Украина 
 Сухой Хутор — село в Криничанском районе Днепропетровской области.